Tafel (lateinisch tabula) steht für:
 Schreibtafel
 Schild (Zeichen)
 Tafel, die Bestandteile einer Täfelung
 Tafel, der zu bedruckende Aluminiumzuschnitt im Blechdruck
 Tisch als Ort des Essens und Trinkens, siehe Tisch#Mahlzeit
 Tafel (Organisation), eine gemeinnützige Hilfsorganisation
 Zusammenstellung der Funktionswerte einer mathematischen Funktion für viele Argumente, siehe Tafelwerk (Buch)

Personen:
 Albert Tafel (1876–1935), deutscher Forschungsreisender, Arzt und Geograph
 Emil Otto Tafel (1838–1914), deutscher Architekt
 Franz Tafel (1799–1869), deutscher Politiker
 Gottlieb Lukas Friedrich Tafel (1787–1860), deutscher Klassischer Philologe und Byzantinist
 Gottlob Tafel (1801–1874), deutscher Rechtskonsulent und Politiker
 Gustav Tafel (1830–1908), Bürgermeister von Cincinnati, Rechtsanwalt und Offizier im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Hermann Tafel (1833–1909), deutscher Jurist und Politiker
 Johann Friedrich Immanuel Tafel (1796–1863), deutscher evangelischer Theologe 
 Johann Friedrich Karl Leonhard Tafel (1800–1880), deutscher evangelischer Übersetzer

 Karlheinz Tafel (1948–2012), deutscher Hörspiel- und Synchronsprecher

 Sibylle Tafel (* 1966), deutsche Regisseurin
 Tristan Tafel (* 1990), kanadischer Freestyle-Skier
 Victor Tafel (1881–1946), deutscher Metallurge
 Wilhelm Tafel (1868–1931), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Bildtafel, 
 Gedenktafel, 
 Liedertafel, 
 Ortstafel,
 Taferl, österreichisch für eine kleine Tafel
 Tafelberg, Berg mit einer Gipfelebene
 Tafelbild (Malerei), bildliche Darstellung auf flachem Material
 Tafel-Gleichung, Gleichung der Elektrochemie
 Tafelland, strukturgeologisches Flachland
 Tafelpapier, Wertpapier
 Schaltafel, Verbundplatte für Tafelschalungen
 Schalttafel, Teil elektrischer Installationen